Турнир Nebelhorn Trophy 2018 — юбилейный пятидесятый международный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy, который прошёл в баварском местечке Оберстдорф (Германия) на арене «Конькобежный Центр Оберсдорфа» с 26 по 29 сентября 2018 года. Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является шестым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты 

2018 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Сентябрь 2018 года
Спорт в Германии в 2018 году